Лютик:

 Лютик () — род растений семейства лютиковые.
 Лютик — странствующий бард, персонаж серии книг о ведьмаке А. Сапковского.
 Лютик — второй сольный альбом лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Топоним 
 Лютик — крепость на реке Мёртвый Донец.
 Лютик — река в России, протекает в Рязанской области. Левый приток Жраки.
 Лютик — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Ступинском районе Московской области.

Персоналии 
 Лютик, Бернар (, 1943—2000) — французский кинооператор.
 Лютик, Виктор Владимирович (род. 1952) — представитель Московского патриархата в Финляндии.

См. также 
 Лютиков
 Лютикова
 Лютиково
 Лютник